Фенеш () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Арменіш.
 Фенеш () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Златна.